Rosier ist der Familienname folgender Personen:
 Amédée Rosier, französischer Maler
 Carl Rosier (auch Noël-Charles Rosier oder de Rosiers; 1640–1725), belgisch-niederländischer Komponist und Violinist der Barockzeit
 Claude Rosier († 1673), Lothringer Glockengießer
 David Rosier, französischer Drehbuchautor und Filmproduzent
 Irenaeus Rosier OCarm, mit bürgerlichem Namen Gerardus Antonius Servatius Rosier (1918–1994), niederländischer Karmelit und Schriftsteller 
 Jean-Louis Rosier (1925–2011), französischer Rennfahrer
 Joseph Rosier (1870–1951), US-amerikanischer Politiker
 Joseph-Bernard Rosier (1804–1880), französischer Dramatiker Vaudevillist und Librettist
 Louis Rosier (1905–1956), französischer Formel-1-, Sportwagen- und Motorrad-Rennfahrer; Begründer der Ecurie Rosier
 Mathilde Rosier (* 1973), französische bildende Künstlerin
 Valentin Rosier (* 1996), französischer Fußballspieler

Rosier steht für:
 Rosier Holding, eine Automobil-Handelsgruppe
 Rosier (Einheit), ein ehemaliges niederländisches Getreidemaß

Siehe auch:
 Rozier
 Rosiers
 Rosières
 Rossier
 Rossieres